Кле́тки — множественное число от слова клетка.
 Клетки — специальные открытые платформы-вагоны, использовавшиеся германскими войсками в годы Второй мировой войны в оккупированной ими Греции для предотвращения атак со стороны греческих партизан.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Клетки — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия
 Клетки — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Клетки — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Клетки — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Клетки — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Клетки — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.

См. также 
 «Клетки за работой!» — манга Аканэ Симидзу и её аниме-экранизация.